FC Bayern München blev mester i 1. Fußball-Bundesliga 1984-85, med fire point ned til SV Werder Bremen på andenpladsen.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1984
Fodbold i 1985